Turgutlu (district), een Turks district in de provincie Manisa
 Turgutlu (stad), een stad in de Turkse provincie Manisa